Уильям Генри «Билл» Хэнзлик (; род. , Мидлтаун, Огайо) — бывший американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера в колледже 
Хэнзлик играл в баскетбол в Университете Нотр-Дам на позиции защитника. Он был выбран в мужскую олимпийскую сборную США 1980 года, которая не участвовала в соревнованиях из-за бойкота США Московских игр. Однако в 2007 году он получил одну из 461 золотых медалей Конгресса, созданных специально для пропустивших Олимпиаду спортсменов.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. В 1980 году был выбран на драфте НБА под 20-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за команду «Денвер Наггетс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1986). Всего за карьеру в НБА сыграл 748 игр, в которых набрал 5414 очков (в среднем 7,2 за игру), сделал 2058 подборов, 2058 передач, 727 перехватов и 205 блок-шотов.

Карьера тренера 
В 1990-х годах он работал ассистентом в командах «Шарлотт Хорнетс» и «Атланта Хокс». В 1997 году Хэнзлик (в то время ассистент в «Атланте») был назначен вместо Дика Мотта главным тренером команды «Денвер Наггетс». Он тренировал «Наггетс» в течение одного года, продемонстрировав отрицательную разницу побед и поражений за время работы 11-71. Он был уволен в конце сезона. Ему на смену пришёл Майкл Д’Антони.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Тренеры «Денвер Наггетс»